Проминь ( — «луч») — многозначное слово:

Топоним 
 Проминь — село в Луцком районе Волынской области.
 Проминь (до 2016 года — Червоный Проминь) — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Проминь — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Проминь — село в Покровском районе Донецкой области.
 Проминь — бывшее село в Романовском районе Житомирской области, ликвидировано в 2004 году.
 Проминь — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Проминь — село в Сватовском районе Луганской области.
 Проминь (до 2016 года — Червоный Проминь) — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Проминь — село в Скадовском районе Херсонской области.

Название 
 «Промінь» — украинская государственная радиостанция, второй канал национального радио.
 «Промінь» — серия малогабаритных электронных вычислительных машин для инженерных расчётов.
 «Промінь» — издательство в городе Днепропетровск (УССР).
 «Промінь» — кинотеатр в Киеве.
 «Проминь» — прежнее название украинского футбольного клуба «Самбор» из одноимённого города (представлял также село Воля Баранецкая).